Goldenes Lorbeerblatt steht für folgende Auszeichnungen
Goldenes Lorbeerblatt (Liechtenstein)
Goldenes Lorbeerblatt der Bundesverkehrswacht